Municipio de Baldwin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Baldwin (condado de Chatham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.
 Municipio de Baldwin (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Baldwin (condado de Delta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Delta.
 Municipio de Baldwin (condado de Iosco, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Iosco.
 Municipio de Baldwin (condado de Sherburne, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sherburne.
 Municipio de Baldwin (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.